Baraunense – abitanti di Areia de Baraúnas
Baraunense – abitanti di Baraúna (Paraíba)
Baraunense – abitanti di Baraúna (Rio Grande do Norte)